Les Orectolobiformes forment un ordre de requins. Ils se rencontrent essentiellement dans les eaux littorales tropicales.

Description 

Ces requins se caractérisent par la présence de cinq fentes branchiales, deux nageoires dorsales (sans épine) et une nageoire anale. De plus, leur bouche est située en avant des yeux et reliée aux narines par un sillon. Ils sont munis de barbillons nasaux. Toutes les nageoires sont courtes, arrondies, placée très en arrière du corps et comme étiré vers l'arrière, ce qui est la signification en grec du nom de l'ordre . 

Leur taille varie de moins d'un mètre (pour les requins-chabots) à  (pour le Requin baleine).

Classification 
Cet ordre a été décrit pour la première fois en 1972 par le zoologiste américain Vernon C. Applegate, toutefois d'autres bases de données attribuent l'autorité à l'ichtyologiste américain Leonard Compagno en 1973. 

C'est un ordre très ancien, représenté actuellement par 42 espèces (requins chabots, tapis et carpettes…) et subdivisé en sept familles.

Liste des familles et genres 
Selon , ,  et  :
 famille Brachaeluridae Compagno, 1973 (ou Applegate, 1974 selon ITIS) - Requins aveugles
 genre Brachaelurus Ogilby, 1907 (1 espèce)
 famille Ginglymostomatidae Gill, 1862 - Requins dormeurs, requins nourrices
 genre Ginglymostoma Müller et Henle, 1837 ()
 genre Nebrius Rüppell, 1837 (1 espèce)
 genre Pseudoginglymostoma Dingerkus, 1986 (1 espèce)
 famille Hemiscylliidae Gill, 1862 - Requins chabots
 genre Chiloscyllium Müller et Henle, 1837 ()
 genre Hemiscyllium Müller et Henle, 1838 ()
 famille Orectolobidae Gill, 1896 - Requins tapis
 genre Eucrossorhinus Regan, 1908 (1 espèce)
 genre Orectolobus Bonaparte, 1834 ()
 genre Sutorectus Whitley, 1939 (1 espèce)
 famille Parascylliidae Gill, 1862 - Requins carpettes
 genre Cirrhoscyllium Smith et Radcliffe in Smith, 1913 (3 espèce)
 genre Parascyllium Gill, 1862 (5 espèce)
 famille Rhincodontidae Müller & Henle, 1839 - Requin baleine
 genre Rhincodon Smith, 1828 (1 espèce)
 famille Stegostomatidae Gill, 1862 - Requin-zèbre
 genre Stegostoma Müller et Henle, 1837 (1 espèce)

Familles fossiles selon  :
 famille Crossorhinidae
 famille Megachasmidae

Phylogénie 
Les relations familiales probables sont présentées dans le cladogramme suivant, d'où il ressort que les requins nourrices sont un taxon paraphylétique par rapport au requin zèbre et au requin baleine :

Annexes

Références taxinomiques

Notes et références